Зинаи́да Давы́довна Гагло́ева (; 1922—2009) — советский и юго-осетинский , доктор исторических наук (1975), профессор Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Автор фундаментальных трудов по этнографии осетин. Первая женщина-осетинка, получившая учёную степень доктора исторических наук.

Биография 
Родилась 27 ноября (по другим данным 28 ноября) 1922 года в селе Чвареби Горийского района, однако уже в 1924 году семья перебралась в Цхинвал Юго-Осетинской автономной области.

В 1940 году окончила цхинвальскую среднюю школу № 2, после чего поступила в Тбилисский государственный университет на филологический факультет. В 1942 году трудности военного времени заставили Зинаиду перевестись в Сталинирский государственный педагогический институт на аналогичный факультет.

В 1943—1945 годах во время учёбы в институте работала лаборанткой на кафедре марксизма-ленинизма того же вуза. В январе 1946 года поступила в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили АН ГССР по специальности этнография. Окончив аспирантуру, устроилась на работу научным сотрудником Юго-Осетинского государственного музея.

В 1952—2009 годах работала в Юго-Осетинском научно-исследовательском институте АН ГССР, в последние годы занимала должность заведующей отделом археологии и этнографии.

В 1953 году стала кандидатом исторических наук, а в 1975 году защитила диссертацию «Общественный быт осетин в XIX веке: патронимия» на степень доктора исторических наук.

Научная деятельность 
В область научных интересов входили хозяйство и материальная культура осетин, а также их религиозные представления. Кроме того, занималась изучением происхождения осетинских фамилий. В 2005 году издала свою самую значимую работу монографию об осетинских фамилиях «Ирон мыггӕгтӕ».

В 2017 году, через 9 лет после её смерти, снова вышла книга З. Гаглоевой «Ирон мыггӕгтӕ» («Осетинские фамилии»). В выходных данных издания значится, что это второе, дополненное издание труда.

Она первая женщина — доктор наук в Осетии, участница восьми международных симпозиумов, историк, этнограф, профессор. Активно совмещала научную работу с общественной. За огромный личный вклад в развитие науки была награждена многочисленными наградами, ей было присвоено звание заслуженный деятель науки РЮО, кавалер Ордена Почёта.

На её работы ссылаются многие историки и этнографы и её помнят известные политические деятели.

Библиография 
Книги
 Гаглойти З. Д. Очерки по этнографии осетин. Общественный быт осетин в XIX в. — Тбилиси: Мецниереба, 1974
 Гаглоева З. Д. Захарий Николаевич Ванеев. — Цхинвали: Ирыстон, 1981
 Гаглойты З. Ирон Мыггӕгтӕ: Дзӕуджыхъӕу: Ир, 2005.
 Гаглойты З. Д. Ирон мыггӕгтӕ = Осетинские фамилии. — 2-аг баххӕстгонд рауагъд. — Цхинвал: «Республика», 2017

Статьи
 Гаглоева З. Д. Культ мёртвых у осетин // Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института АН Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1974. Вып. XVIII. С. 52-78.
 Гаглоева З. Д. К вопросу об абхазо-осетинских этнокультурных связях по данным этнографии // Этнографические параллели. (Материалы республиканской сессии этнографов Грузии. Сухум — Тбилиси, 1987.
 Гаглоева З. Д. Этнография Осетии в трудах В. И. Абаева // Известия Юго-Осетинского НИИ. 1960. Вып. 10.
 Гаглоева З. Д. Осетинский «рвадалта». К структуре родственных объединений у осетин / Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук / под ред.: С. П. Толстовой (пред.) и др. — М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1964 — Т. 10. — 1970. — С. 21-27 — 563 с.

Примечания

Ссылки 
 Памяти коллеги // Аза Кокоева в газете «Южная Осетия»
 Память Зинаиды Гаглоевой почтили на научной конференции в Цхинвале
 Происхождение осетинских фамилий 
 Из истории Юго-осетинского научно-исследовательского института (1946—1955 гг.) 

Учёные Южной Осетии
Доктора исторических наук
Выпускники Юго-Осетинского государственного университета
Музейные работники СССР
Этнографы СССР
Женщины-историки
Кавалеры ордена Почёта (Южная Осетия)
Родившиеся в Горийском районе